Seznam polkov z zaporedno številko 79.

Seznam 
 Pehotni
 79. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 79. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 79. pehotni polk (Wehrmacht)
 79. strelski polk (ZSSR)
 79. strelski polk (Wehrmacht)
 79. tankovskogrenadirski polk (Wehrmacht)
 79. grenadirski polk (Wehrmacht)

 Oklepni/Tankovski
 79. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 79. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 79. havbični artilerijski polk (ZSSR)
 79. artilerijski polk (Wehrmacht)
 79. gorski artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi